Гевлич — фамилия.
 Гевличи — русский дворянский род. 
 Гевлич, Авксентий Павлович (1790—1861) — сенатор, тайный советник.
 Гевлич, Владислав Дмитриевич (род. 1994) — украинский и российский футболист, полузащитник.
 Гевлич, Дмитрий Ксенофонтович (1837—1913) — пензенский землевладелец, тайный советник, предводитель дворянства Пензенской губернии, член Государственного Совета.